Сергей Леонидович Калиничев () — советский, российский и германский шахматист, мастер спорта СССР (1978), международный гроссмейстер (1997).

Чемпион Германии 2016 г.

Бронзовый призер  2006 г.

Биография 
Начал заниматься шахматами в возрасте 14 лет в секции Дворца пионеров г. Дзержинский (Московская область). После возвращения из армии руководил этой секцией. Среди воспитанников секции были будущие гроссмейстеры А. Б. Выжманавин и А. В. Харитонов. С 1984 г. был тренером сборной Группы советских войск в Германии.

С 1995 г. постоянно живет в Германии.

Победитель юношеских чемпионатов ВС СССР 1974 и 1975 гг.

Победитель международных турниров в Дрездене (1985 г.), Ростоке (1988 г.), Варшаве и Берлине (оба в 1989 г.), Будапеште (1996 г.), Швебиш-Гмюнде, Регенсбурге и Пассау (все в 1997 г.), Штутгарте (1998 г.), Берлине (2000 г.), Ле-Туке (2001 г.), Берлине, Швебиш-Гмюнде и Травемюнде (2002 г.), Берлине (2005 г.), Берлине и Швебиш-Гмюнде (оба в 2007 г.), Полице и Берлине (оба в 2008 г.).

Чемпион Берлина 2002, 2013 и 2015 гг.

Также известен как профессиональный игрок в нарды. Победитель турниров в Берлине, Тиргартене и Фриденау (все в 2005 г.), а также турнира «Берлин-Мастерс» (2008 г.).

Семья 
 Жена — Валерия Калиничева (урожд. Гансвинд), эстонская шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин.
 Сын — Андрей Калиничев (1986 г.р.), шахматист.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты Германии
Шахматисты XX века